Saint-Saëns (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Cantó de Saint-Saëns, cantó francès del departament del Sena Marítim, al districte de Dieppe
 Camille Saint-Saëns (París, 1835 - Alger, 1921), compositor francès.
 Sidoni de Saint-Saëns (s. VII) monjo, venerat com a sant per diverses confessions cristianes